Spojení písmen H a G může mít různé významy:

HG 
 Lokomotiva HG 2/3
 IATA kód společnosti Niki
 Historická geografie
 Hlinkova garda

Hg 
 rtuť – chemický prvek